Иван Сергеевич Руденко .() — советский ученый — генетик и селекционер плодовых культур. Доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Молдавской ССР. Ученик и соратник Владимира Алексеевича Рыбина.

Биография 
Родился в селе Лобойково Даниловского района Волгоградской области. Окончил 3 курса Михайловского педагогического училища и ускоренный курс Первого Краснознамённого Орджоникидзевского военно-пехотного училища (апрель-ноябрь 1941).

Участник войны с декабря 1941 г., командир взвода, затем роты. В августе 1944 г. комиссован после тяжёлого ранения. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени.

Окончил факультет плодоводства Крымского сельскохозяйственного института (1950). В 1951—1954 годах учился в аспирантуре Крымского филиала АН СССР, работал младшим научным сотрудником Крымского филиала АН УССР. В 1956 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Морфолого-анатомическое исследование заложения и развития цветочных почек зимних сортов яблони».

С 1956 года переехал в Кишинев Молдавской ССР вместе с В. А. Рыбиным. Его научная карьера завершилась в должности главного научного сотрудника лаборатории отдаленной гибридизации им.академика В. А. Рыбина Ботанического Сада АН Молдовы. С 1982 г. руководил лабораторией отдалённой гибридизации растений.

Доктор биологических наук (1979). Диссертация: «Морфология и цитогенетика отдаленных гибридов и полиплоидов плодовых растений»: Дисс. доктора биологических наук : 03.00.05. — Кишинев, 1978. — 470 с.: ил.

Изучал закономерности формирования и развития цветочных почек у яблони, айвы, черешни, кизила. На межродовой генетической основе создал разногеномную популяцию несуществующей в природе новой семечковой плодовой породы: гибрида айвы и яблони (Cydonia x Malus). Им также установлено существование крупноплодной триплоидной алычи, созданы разногеномные гибриды бессея х абрикос для улучшения сливы и абрикоса.

Изучал главную плодовую культуру — яблоню, и её основной недостаток — периодичность плодоношения. Полученные гибриды айва х яблоня обладали признаком одноцветковости, и были фертильными (в частности, тетраплоидные формы завязывали жизнеспособные семена). От различных комбинаций скрещивания гибридов выращено более 2 тысяч сеянцев новой плодовой культуры — цидолюса.

Награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В 2002 году получил российское гражданство. Умер 15 февраля 2017 г.

Примечания

Сочинения 
 Заложение и развитие цветочных почек яблони [Текст] / Молдав. филиал Акад. наук СССР. Ботан. сад. — Кишинев : Штиинца, 1960. — 120 с., 9 л. ил. : ил.; 21 см.
 Мейоз в пыльниках яблоне-айвового гибрида. Цитология и генетика, 1968, т.2, № 4
 Гибридизация яблони с айвой. Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1969
 Хромосомная арифметика академика Рыбина. Техника молодежи, 1972, № 3
 Отдаленная гибридизация и полиплоидия у плодовых растений [Текст] / Под ред. А. А. Чеботаря. — Кишинев : Штиинца, 1978. — 195 с., 15 л. ил. : ил.; 22 см.
 Осенне-зимнее развитие цветочных почек черешни [Текст] / АН МССР. Ботан. сад. — Кишинев : Штиинца, 1972. — 76 с., 2 л. ил. : граф.; 21 см.
 Кизил : (Биол. основы культуры) / Г. Д. Дудукал, И. С. Руденко; Отв. ред. Т. С. Гейдеман. — Кишинев : Штиинца, 1984. — 94 с. : ил.; 20 см.
 Цидолюс новая семечковая плодовая культура // Отдаленная гибридизация и её роль в интенсификации садоводства. -Мичуринск, 1989. — С. 18-27.

Источники 
 https://www.moypolk.ru/mihaylovka/soldiers/rudenko-ivan-sergeevich
 газета «Даниловские вести» № 18-19. 22 февраля 2018 г. № 28.
Заслуженные деятели науки Молдавской ССР
Доктора биологических наук
Генетики растений
Селекционеры яблони
Селекционеры айвы
Сотрудники Крымского филиала АН СССР